Mera brännvin kan syfta på:

Mera brännvin (dryckesvisa) – en svensk snapsvisa eller skålvisa
Mera brännvin (sång av Eddie Meduza) – en humoristisk-satirisk rocklåt av artisten Eddie Meduza